Radu Albot e Farrukh Dustov erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Dustov ha fatto coppia con Alessandro Motti, e Radu Albot non ha partecipato.

Flavio Cipolla e Goran Tošić hanno battuto in finale Victor Baluda e Konstantin Kravčuk 3–6, 7–5, [12–10].

Teste di serie 

  Rameez Junaid /  Philipp Marx (quarti di finale)
  Henri Kontinen /  Michal Mertiňák (semifinali)

  Victor Baluda /  Konstantin Kravčuk (finale)
  Dominik Meffert /  Tim Puetz (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Kazan Kremlin Cup 2014